Александр Лыкошин:
 Лыкошин, Александр Иванович (1861—1918) — русский государственный деятель, сенатор, член Государственного Совета.
 Лыкошин, Александр Сергеевич (1867—1918) — военный юрист; один из авторов «ЭСБЕ», «БЭЮ», «ВЭС» и других энциклопедий.